Contea di Gibson (in inglese Gibson County) è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Gibson (Indiana)
 Contea di Gibson (Tennessee)